Список серий американского детективного телесериала «Гавайи 5.0», который показывается по телеканалу CBS с 20 сентября 2010 года. Серии имеют названия на гавайском языке.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
! colspan="2"| Рейтинг Нильсена
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
! Ранк
! Зрители США(миллионы)
|-
| style="background: #055F4D;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Гавайи 5.0»#Сезон 1 (2010–11)|1]]
| 24
| 20 сентября 2010
| 16 мая 2011
| 22
| 11,96
|-
| style="background: #050a50;"|
|[[Список эпизодов телесериала «Гавайи 5.0»#Сезон 2 (2011–12)|2]]
| 23
| 19 сентября 2011
| 14 мая 2012
| 26
| 11,83
|-
| style="background:#63B9D4;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Гавайи 5.0»#Сезон 3 (2012–13)|3]]
| 24
| 24 сентября 2012
| 20 мая 2013
| 35
| 10,36
|-
| style="background:#67A4A4;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Гавайи 5.0»#Сезон 4 (2013–14)|4]]
| 22
| 27 сентября 2013
| 9 мая 2014
| 21
| 11,66
|-
| style="background:#085B88;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Гавайи 5.0»#Сезон 5 (2014–15)|5]]
| 25
| 26 сентября 2014
| 8 мая 2015
| 20
| 12,28
|-
| scope="row" style="background:#0000FF;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Гавайи 5.0»#Сезон 6 (2015–16)|6]]
| 25
| 25 сентября 2015
| 13 мая 2016
| 25
| 11,04
|-
| scope="row" style="background:#FF5F5F;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Гавайи 5.0»#Сезон 7 (2016–17)|7]]
| 25
| 23 сентября 2016
| 12 мая 2017
| 15
| 12,15
|-
| scope="row" style="background:#58595C;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Гавайи 5.0»#Сезон 8 (2017–18)|8]]
| 25
| 29 сентября 2017
| 18 мая 2018
| 18
| 11,00
|-
| scope="row" style="background:#0EA3C8;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Гавайи 5.0»#Сезон 9 (2018–19)|9]]
| 25
| 28 сентября 2018
| 17 мая 2019
| 26
| 10,01
|-
|style="background:#F47C1F;"|
|[[Список эпизодов телесериала «Гавайи 5.0»#Сезон 10 (2019–20)|10]]
|22
|27 сентября 2019
|3 апреля 2020
|
|
|}

Список серий

Сезон 1 (2010–11)

Сезон 2 (2011–12)

Сезон 3 (2012–13)

Сезон 4 (2013–14)

Сезон 5 (2014–15)

Сезон 6 (2015–16)

Сезон 7 (2016–17)

Сезон 8 (2017–18)

Сезон 9 (2018–19)

Сезон 10 (2019–20)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт